«Матрёшка» — тринадцатый и последний студийный альбом белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой», релиз которого состоялся 1 марта 2014 года.

Об альбоме 
25 мая 2013 года на официальном канале группы в iTunes появился сингл «Танцуй!». 7 октября на ресурсах «НАШЕго Радио» состоялась премьера песни «Танк».

Релиз альбома «Матрёшка» состоялся 1 марта 2014 года. Альбом вышел одновременно на CD, виниле, фирменных плеерах Lyapis Crew, а также на iTunes, Яндекс. Музыке и прочих цифровых платформах.

Одновременно с выходом альбома начался новый тур «Ляписов», тоже получивший название «Матрёшка» — в его рамках группа посетила все крупные города России и Украины, а также Латвию, Литву, Эстонию, Казахстан, Польшу, Чехию, Германию, Израиль и другие страны.

В альбом вошло 10 новых песен группы «Ляпис Трубецкой», а также кавер на песню «Гражданской Обороны» «Государство».

Рецензии 
Музыкальные критики отмечали сходство альбома с предыдущими, ругали альбом за скудную музыкальную составляющую и сходились во мнении, что альбом очень злободневен. Средняя оценка альбома от экспертов на сайте Experty.by — 6,75 из 10, от Алексея Мажаева с сайта InterMedia альбом получил 3 балла из 5. Негативная рецензия вышла на сайте KM.RU, Денис Ступников посчитал альбом «несуразным» и «оскорбительным».

Влияние 
На территории Украины песня «Воины света» стала неофициальным гимном Евромайдана. Она неоднократно переводилась на украинский язык.

Список композиций

Видеоклипы

Участники записи 
 Сергей Михалок — вокал
 Руслан Владыко — гитара
 Павел Булатников — вокал, перкуссия
 Иван Галушко — тромбон
 Денис Стурченко — бас-гитара
 Влад Сенкевич — труба
 Денис Шуров — ударные, перкуссия
 Андрей Бобровко — звукорежиссёр
 Дмитрий Бобровко — техник сцены
 Также в записи принимал участие Павел Третяк — акустическая гитара, мандолина (11)
Над альбомом также работали
 Запись: Андрей Бобровко, Влад Ярун, Павел Третьяк
 Сведение: Влад Ярун (2, 4, 8, 11), Андрей Бобровко (1, 3, 5-7, 9, 10)
 Мастеринг: Ted Jensen at Sterling Sound NYCЕ

Примечания 

Альбомы группы «Ляпис Трубецкой»
Альбомы 2014 года
Альбомы на русском языке
Альбомы Белоруссии